Hrvatska:
 Dubovac (Gornji Bogićevci), naselje u općini Gornji Bogićevci
 Dubovac (otok), hrvatski otok
 Dubovac (Karlovac), karlovačka gradska četvrt
 Stari grad Dubovac, dvorac kod Karlovca
 PD Dubovac, planinarsko društvo Dubovac

Mađarska:
 Dubovac (Šaška mikroregija, Mađarska), naselje u Šaškoj mikroregiji

Srbija:
 Dubovac (Kovin, Srbija), naselje u općini Kovin,